

Мойтини — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мойтини — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства